Burtonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burtonville (Kentucky)
 Burtonville (Missouri)
 Burtonville (Ohio)
 Burtonville (Virginia)